Stora Stensjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Stensjön, Småland, sjö i Värnamo kommun,  (9,75 ha)
Stora Stensjön, Södermanland, sjö i Södertälje kommun,  (24,2 ha)
Stora Stensjön, Västmanland, sjö i Nora kommun,  (48,2 ha)

Se även
Stor-Stensjön
Stensjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn